USS Lassen ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

USS Lassen (AE-3), Munitionsschiff, in Dienst von 1940 bis 1947
USS Lassen (DDG-82), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1999